Медицинская академия — многозначный термин.

В России
 Медицинская академия — в Астрахани.
 Медицинская академия — в Благовещенске.
 Медицинская академия — во Владикавказе.
 Медицинская академия — в Воронеже.
 Медицинская академия — в Екатеринбурге.
 Медицинская академия — в Иваново.
 Медицинская академия — в Ижевске.
 Медицинская академия — в Кемерово.
 Медицинская академия — в Кирове.
 Медицинская академия — в Махачкале.
 Медицинская академия — в Москве.
 Медицинская академия — в Нижнем Новгороде.
 Медицинская академия — в Омске.
 Медицинская академия — в Оренбурге.
 Медицинская академия — в Перми.
 Медицинская академия — в Санкт-Петербурге.
 Медицинская академия — в Санкт-Петербурге.
 Медицинская академия — в Ставрополье.
 Медицинская академия — в Твери.
 Медицинская академия — в Тюмени.
 Медицинская академия — в Чите.
 Медицинская академия — в Ярославле.

Вне России
 Медицинская академия — в Бишкеке.
 Медицинская академия — в Днепропетровске.
 Медицинская академия — в Запорожье.
 Медицинская академия — в Каунасе.
 Медицинская академия — в Минске.
 Медицинская академия — в Париже.
 Медицинская академия — в Полтаве.
 Медицинская академия — в Харькове.

В кино
 «Медицинская академия» — американский комедийно-драматический телесериал.

См. также 
 Военно-медицинская академия
 Российская академия медицинских наук